Бонампак:

 Бонампак — город в Мексике.
 Бонампак — компьютерная игра.